Ла-Альберка-де-Санкара ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Население — 1901 человек (на 2007 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 La Alberca de Záncara, quien la visita vuelve

Муниципалитеты Куэнки